Dálnice A6 se nachází ve více státech:

 Dálnice A6 (Chorvatsko)
 Dálnice A6 (Itálie)
 Dálnice A6 (Lucembursko)
 Dálnice A6 (Německo)
 Dálnice A6 (Polsko)
 Dálnice A6 (Rakousko)
 Dálnice Evropa – bulharská dálnice označená A6